Betts Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Betts Mountain (Alabama)
 Betts Mountain (Georgia)